Gardie kan syfta på följande:

 Gardie, Aude – en fransk kommun i departementet Aude
 De la Gardie – namn på flera adelsätter i Sverige och Estland